Уи́льям Дже́ймс Рош CMG PC (; 30 ноября 1859 года, Кладенбойе — 30 сентября 1937 года, Оттава) — канадский политик, член Консервативной партии Канады. Занимал ряд министерских постов в правительстве Роберта Бордена.

Биография 
Родился в городе Кландебойе, Западная Канада (ныне — часть муниципалитета , Онтарио) в семье У. Ф. Роша. Получил начальное и среднее образование в Лукане (ныне — также часть Лукан-Биддалфа) и Лондоне, Онтарио. Затем учился в  в Торонто и в Университете Западного Онтарио. После окончания вуза переехал в Манитобу, работал врачом в . В 1883 году женился на Энни Э. Кук.

Начал политическую карьеру в 1892 году, безуспешно  в .. В 1896 году стал депутатом Палаты общин Канады от манитобского избирательного округа . В 1911—1917 годах занимал ряд постов в  Роберта Бордена: был государственным секретарём по иностранным делам (1911—1912), министром внутренних дел (1912—1917), министром горнодобывающей промышленности (1912—1913) и генеральным суперинтендантом по делам индейцев (1912—1917).

В 1934 году Рош стал кавалером ордена Святого Михаила и Святого Георгия.

Уильям Джеймс Рош умер 30 сентября 1937 года в Оттаве. На момент смерти ему было 77 лет.

Примечания 

Члены Тайного совета Королевы для Канады
Члены палаты общин Канады от Манитобы
Члены палаты общин Канады от Консервативной партии Канады (старой)
Государственные секретари по внешним связям Канады
Генеральные суперинтенданты по делам индейцев Канады
Министры внутренних дел Канады
Министры шахт Канады
Выпускники Тринити-колледжа (Канада)
Врачи Канады